

Населені пункти 
 Рибалко — село в Кізлярському районі Дагестану.

Прізвище 

Риба́лко — українське прізвище. Відомі носії:

 Рибалко Борис Андрійович — Герой України.
 Рибалко Василь Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Рибалко Василь Матвійович — повний кавалер ордена Слави.
 Рибалко Василь Миколайович — восьмикратний чемпіон України, триразовий чемпіон СРСР, учасник Олімпійських ігор в Гельсінкі і Мельбурні по боротьбі.
 Рибалко Віктор Іванович — київський кримінальний авторитет «Рибка».
 Рибалко Вікторія Юріївна — українська легкоатлетка, спеціалістка по стрибках в довжину, учасниця рдвох літніх Олімпійських ігор.
 Рибалко Віталій Миколайович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рибалко Іван Гнатович — Герой Радянського Союзу.
 Рибалко Іван Федорович — Герой Радянського Союзу.
 Рибалко Марина Владиславівна — українська письменниця.
 Рибалко Микола Олександрович — донецький поет, автор більше двох десятків поетичних збірок.
 Рибалко Олександр Леонідович — український джерелознавець, історик культури, редактор.
 Рибалко Олександр Тимурович — майор Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» І ступеня
 Рибалко Олексій Миколайович — спортивний новинар.
 Рибалко Павло Семенович — радянський воєначальник, двічі Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Рибалка

Примітки 

Українські прізвища